

Дятлино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Дятлино — присілок, Козловський район, Чувашія